Teppo Kalevi Numminen, finski hokejist, * 3. julij 1968, Tampere, Finska.

Numminen je v finski ligi igral za kluba Tappara Tampere in TuTo Turku, večino kariere pa je igral v ligi NHL, za klube Winnipeg Jets, Phoenix Coyotes, Dallas Stars in Buffalo Sabres. Skupno je v ligi NHL odigral 1372 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 117 golov in 520 podaj, ter 82 tekem končnice, na katerih je dosegel devet golov in štirinajst podaj. Klub Phoenix Coyotes, za katerega je v ligi NHL odigral štirinajst sezon upoštevaje tudi igranje za Winnipeg Jetse, je upokojil njegov dres s številko 27.

Za finsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, kjer je osvojil dve srebrni in eno bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih. 

Tudi njegova oče Kalevi in brat Teemu sta oziroma sta bila hokejista. Leta 2010 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih, leta 2013 pa še v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 31
| 2
| 4
| 6
| +7
| 6
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| +3
| 0
|-
| Tappara Tampere
| Finska ml. liga
| 85/86
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 9
| 9
| 18
| +20
| 16
|
| 9
| 4
| 1
| 5
| +7
| 4
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 5
| 0
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 10
| 10
| 20
| +8
| 29
|
| 10
| 6
| 6
| 12
| +4
| 6
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 88/89
|
| 69
| 1
| 14
| 15
| -11
| 36
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +1
| 10
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 89/90
|
| 79
| 11
| 32
| 43
| -4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 90/91
|
| 80
| 8
| 25
| 33
| -15
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 5
| 34
| 39
| +15
| 32
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 92/93
|
| 66
| 7
| 30
| 37
| +4
| 33
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -4
| 2
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 93/94
|
| 57
| 5
| 18
| 23
| -23
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TuTo Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 12
| 3
| 8
| 11
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 94/95
|
| 42
| 5
| 16
| 21
| +12
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 95/96
|
| 74
| 11
| 43
| 54
| -4
| 22
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 96/97
|
| 82
| 2
| 25
| 27
| -3
| 28
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +3
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 11
| 40
| 51
| +27
| 30
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 98/99
|
| 82
| 10
| 30
| 40
| +3
| 30
|
| 7
| 2
| 1
| 3
| -5
| 4
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 8
| 34
| 42
| +21
| 16
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 0
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 00/01
|
| 72
| 5
| 26
| 31
| +9
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 01/02
|
| 76
| 13
| 35
| 48
| +13
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 6
| 24
| 30
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 62
| 3
| 14
| 17
| -5
| 18
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 05/06
|
| 75
| 2
| 38
| 40
| +6
| 36
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| +3
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 06/07
|
| 79
| 2
| 27
| 29
| +17
| 32
|
| 16
| 0
| 4
| 4
| +10
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 07/08
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 08/09
|
| 57
| 2
| 15
| 17
| -4
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1585
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | 572
| bgcolor="#7FFF00" | 734
| bgcolor="#7FFF00" | +103
| bgcolor="#7FFF00" | 610
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | +16
| bgcolor="#7FFF00" | 38
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Winnipeg Jets)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1986
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti TuTo Turku
Hokejisti Phoenix Coyotes
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih